Amerikai Egyesült Államok
 Mason (Dél-Dakota)
 Mason (Illinois)
 Mason (Grant megye, Kentucky)
 Mason (Magoffin megye, Kentucky)
 Masons (Maryland)
 Mason (Houghton megye, Michigan)
 Mason (Ingham megye, Michigan)
 Mason (Nevada)
 Mason (New Hampshire)
 Mason (Nyugat-Virginia)
 Mason (Ohio)
 Mason (Oklahoma)
 Mason (Tennessee)
 Mason (Texas)
 Mason (város, Wisconsin)
 Mason (falu, Wisconsin)
 Mason City (egyértelműsítő lap)
 Mason megye (egyértelműsítő lap)